Kuta Tengah (Simpang Empat), een plaats in Indonesië
Kuta Tengah (Penanggalan), een plaats in Indonesië
Kuta Tengah (Namo Rambe), een plaats in Indonesië
Kuta Tengah (Siempat Nempu Hulu), een plaats in Indonesië
Kuta Tengah (Lawe Sigala-Gala), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing